«Гибель эскадры» — советский художественный фильм, снятый режиссёром Владимиром Довганем в 1965 году на киностудии им. А. Довженко по мотивам одноимённой пьесы А. Е. Корнейчука.

Премьера фильма состоялась 21 февраля 1966 г. Один из лидеров кинопроката 1966 г. в СССР (19 000 000 зрителей).

Сюжет 
Действие фильма происходит летом 1918 года. Против молодой Советской Республики выступили страны Антанты. На Чёрном море хозяйничают немцы. Кайзеровская армия поспешно продвигается в глубь Украины. Когда полчища врага заняли Одессу, Николаев, Перекоп и нависла угроза оккупации Крыма и во избежание захвата Черноморского флота немцами, по распоряжению главы Советского правительства Ленина корабли были перебазированы из Севастополя в Новороссийск.

Но вскоре и Новороссийск оказался под угрозой захвата немецкими полчищами и белогвардейцами, а достаточных для сокрушительного отпора захватчикам сил у Советской Республики на юге страны не было, Совнарком принял решение уничтожить флот.

Фильм рассказывает о напряжённой борьбе большевиков с силами контрреволюции, пытающимися сорвать выполнение ленинского приказа. Всего тогда погибли линкор, десять эсминцев, два миноносца и посыльное судно, а восемь сторожевых катеров были погружены на железнодорожные платформы и перевезены в Царицын, где они стали основой большевистской Волжской флотилии.

В ролях 
 Борис Ливанов — Гранатов, адмирал
 Светлана Коркошко — Оксана Матюшенко, комиссар эскадры
 Георгий Мартынюк — Гайдай, матрос
 Николай Гринько — Артём, комиссар
 Николай Талюра — Кобза, боцман
 Михаил Заднепровский — Алеша Богобрат
 Геннадий Юхтин — Фрегат,
 Герман Качин — Паллада,
 Георгий Жжёнов — Раевский, старший лейтенант
 Юрий Леонидов — командир флагмана
 Владислав Стржельчик — князь Кнорис, лейтенант
 Александр Сердюк — Кобаха, полковник
 Сергей Курилов — Воронов, капитан 2-го ранга
 Александр Ханов — Бухта, боцман
 Александр Лебедев — Вася 
 Владимир Волчик — высокий матрос
 Степан Крылов — моряк-балтиец
 Лесь Сердюк — моряк-балтиец
 Василий Фущич — матрос
 Саша Панасюк — юнга
 Леонид Данчишин — комитетчик
 Антон Доценко — комитетчик
 Виктор Полищук — комитетчик
 Станислав Молганов — комитетчик
 Николай Пишванов — председатель судового комитета
 Сергей Сибель — комитетчик-радист
 И. Сидоренко — комитетчик
 Василий Хорошко — комитетчик
 Владимир Дальский — пожилой матрос
 И. Дзюба — контра
 Н. Егин — контра
 Дмитрий Костенко — контра
 Михаил Крамар — контра
 Николай Сулима — контра
 Григорий Тесля — контра
 Валентин Кобас — офицер в ресторане (нет в титрах)
 Юрий Прокопович — офицер в ресторане с кальяном (нет в титрах)
 Иван Бондарь — матрос с повязкой на глазу (нет в титрах)
 Владимир Клунный — матрос (нет в титрах)
 Юрий Мартынов — матрос (нет в титрах)
 Валентин Грудинин — священник в ресторане (нет в титрах)
 Юрий Ступаков — эпизод
 Давид Яновер — эпизод

Награды 
 Премия II-го Всесоюзного кинофестиваля художнику В. Агранову (Киев, 1966 год).

Ссылки 
 
 Гибель эскадры

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1965 года
Военные фильмы СССР
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Исторические фильмы СССР
Фильмы о революционерах
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Экранизации пьес Александра Корнейчука